

Cinema 
 Hands Up! – film muto statunitense del 1917 diretto da Tod Browning e Wilfred Lucas
 Hands Up! – serial cinematografico del 1918 diretto da Louis J. Gasnier e James W. Horne
 Hands Up – cortometraggio statunitense di animazione del 1919 diretto da Bud Fisher
 Hands Up – cortometraggio statunitense del 1920 prodotto dalla Bull's Eye
 Hands Up – cortometraggio statunitense del 1922 diretto da Eddie Lyons
 Hands Up! – film muto statunitense del 1926 diretto da Clarence G. Badger

Musica 
 Hands up – genere musicale 
 Hands Up – singolo delle TLC del 2003
 Hands Up – singolo di Lloyd Banks del 2006
 Hands Up – album dei 2PM del 2011
 Hands Up (4 Lovers) – singolo dei Right Said Fred del 1993
 Hands Up (Give Me Your Heart) – singolo degli Ottawan
 Hands Up – album di Maggie & Bianca Fashion Friends del 2017
 Hands Up! – sigla di apertura di One Piece
 Hands Up – singolo di Merk & Kremont del 2018